Смерть Дружбы () — фантастический фильм, экранизация рассказа режиссёра Питера Уоллена.

Сюжет 

Действие фильма разворачивается на Ближнем Востоке во время конфликта Палестины и Иордании 1970 года. Британский журналист Салливан, освещающий в прессе события Чёрного сентября, спасает от преследования боевиков ООП молодую девушку. Девушка признается Салливану, что на самом деле она — андроид по имени Дружба, которую инопланетяне отправили много лет назад с миссией мира на Землю…

В ролях 
 Тильда Суинтон — Дружба
 Билл Патерсон — Салливан
 Руби Бейкер — Кэтрин Салливан

Создатели фильма 

Фантастические фильмы 1987 года
Экранизации рассказов